Democratische Alliantie (Griekenland), Griekse politieke partij
 Democratische Alliantie (Zuid-Afrika), Zuid-Afrikaanse politieke partij
 123 Democratische Alliantie, voormalige Hongkongse politieke partij
 Alliance Démocratique, voormalige Franse politieke partij
 Democratische Alliantie (Chili), voormalige Chileense politieke partij